Arrigoni peut faire référence à :

Patronyme 

  († 1435), dominicain italien, évêque de Urbino (1424–1435), de Trieste (1418–1424) et de Lodi (1407–1418) ;
 Pompeio Arrigoni (1552-1616), cardinal italien de la fin fin du  ;
  (1597-1675), compositeur italien ;
 Enrico Arrigoni, connu également sous le pseudonyme Frank Brand (1894-1986), anarchiste individualiste italien ;
 Jean-François Arrigoni Neri (1937-), peintre, illustrateur, graveur et lithographe français ;
 Vittorio Arrigoni (1975-2011), activiste italien assassiné par les salafistes à Gaza ;
 Andrea Arrigoni (1999-), dit Shiva, rappeur italien.

Toponyme 

 Palais Arrigoni Caragiani, demeure noble située dans le sestiere de Cannaregio à Venise ;
 , villa historique située à San Giacomo delle Segnate, en Lombardie ;
 Palazzo Arrigoni Albergoni, résidence noble située à Crema, en Lombardie.

Notes et références